A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a férfi gyűrűgyakorlat versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 24-én rendezték.

A versenyt a görög Elefteriosz Petruniasz nyerte meg, míg az orosz Nyikita Nagornij végzett a második helyen, az olasz Salvatore Maresca pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők. Pontazonosság esetén a magasabb kiviteli pontszám döntött.

Selejtező 
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, nemzetenként legfeljebb két versenyzővel. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.

Magyarázat:• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • ! = a kivitelezés része a számításnak

Döntő 

Magyarázat:• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás

Jegyzetek

Források 
 

Gy